«Без тормозов» — третий студийный альбом группы «Руки Вверх!», выпущенный в 1999 году. Последний альбом с продюсером Андреем Маликовым. После выпуска этого альбома группа с ним рассталась из-за финансовых разногласий.

Список композиций

Участники записи 
 Сергей Жуков — вокал, аранжировка
 Алексей Потехин — клавишные, аранжировка, вокал (трек 9)
 Сергей Проклов — гитара (треки 1, 7);
 Димитрий Белоносов — гитара (треки 6, 9, 11)
 Михаил Жуков — бэк-вокал (трек 1)

Интересные факты 
 Именно этот альбом почти полностью подвергся перепевам со стороны группы «Красная плесень».
 На обложке альбома изображён стилизованный спидометр автомобиля «ВАЗ-2110» без стрелки.
 По словам Сергея Жукова, альбом был продан тиражом 12 миллионов копий, из них восемь миллионов — пиратские. Сами музыканты получили за него 700 долларов США. Все остальные деньги от продаж забрал Андрей Маликов.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт группы «Руки Вверх»
 
 официальная дискография группы «Руки Вверх»
 
 

Альбомы 1999 года
Поп-альбомы
Альбомы группы «Руки вверх!»